Flocon de Neige ( en catalan,  en espagnol), l'unique gorille albinos connu ;
 Snowflake, le gorille blanc ( en catalan,  en espagnol), film espagnol sorti en 2011.